Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 787 dans le monde.

 Route régionale 787 en Finlande
 Route nationale 787 en France